La Colorada – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 La Colorada – municipalità del Messico
 La Colorada – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama